Питильяно () — коммуна в Италии, располагается в регионе Тоскана, в провинции Гроссето.

Население составляет 4014 человек (2008 г.), плотность населения составляет 39 чел./км². Занимает площадь 103 км². Почтовый индекс — 58017. Телефонный код — 0564.

Покровителем населённого пункта считается святой Рох.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.pitigliano.gr.it/

Ссылки 
 http://www.comune.pitigliano.gr.it/ 
 http://www.istat.it/ 
 http://www.istat.it/english/